CD ali C/D ali Cd ali cd lahko pomeni:

V naravoslovju:
 kadmij (Cd), kemični element
 kandela (cd), SI-enota svetilnosti
 koeficient upora (Cd)
 cirkularni dikroizem, spektroskopska metoda
 diferenciacijska gruča kot marker celične površine
 orjaška razpršena galaksija, imenovana tudi galaksija cD
 angleška okrajšava za označevalec pripadnosti (Cluster of differentiation)
 400 (število) v rimskih številkah

V računalništvu:
 Compact Disc, zgoščenka, optični disk za zapis podatkov, ki ga uporabljajo računalniki in različni predvajalniki oz. zapisovalniki avdia in videa
 .cd, internetna domena Demokratične republike Konga
 chdir, ukaz v okolju DOS/Unix

V kulturi in umetnosti
 Cankarjev dom, slovensko kulturno in kongresno središče
 Cerkveni dokumenti
 Christian Dior, vplivni francoski modni oblikovalec

V kodah:
 Čad (koda po FIPS 10-4)
 Demokratična republika Kongo (koda po ISO 3166)
 Alliance Air (koda v letalstvu)

V tujih krajšavah:
 České Dráhy (Češke železnice)
 Corps Diplomatique, mednarodna francoska oznaka diplomatskih vozil

Glej tudi
 CMD